AYY peut faire référence à :
  ;
 , l'Union des étudiants de l'Université Aalto, en Suède.

Ayy peut faire référence à :
 tayabas ayta, une langue, selon la norme ISO 639-3.